Евге́ний Попо́в: Попов, Евгений (1929—1943) — пионер-герой.
 
 
 
 Попов, Евгений Васильевич (род. 1955) — российский экономист.
 Попов, Евгений Владимирович (род. 1971) — российский и киргизский футболист.
 Попов, Евгений Георгиевич (род. 1978) — российский журналист, телеведущий.
 Попов, Евгений Григорьевич (1921—1994) — рязанский композитор.
 
 Попов, Евгений Митрофанович (род. 1951) — советский и российский артист балета, педагог.
 
 Попов, Евгений Павлович (1914—1999) — российский учёный-механик.
 Попов, Евгений Семёнович (род. 1945) — советский и российский государственный деятель.
 Попов, Евгений Сергеевич (род. 1976) — российский бобслеист.